Varga může být:

 Varga (Maďarsko) –  maďarská obec
 
 Varga (slezské nářečí) –  ret, pysk, 
 
příjmení osob
 Anna Vargová, více osobností, viz rozcestník
 Anton Varga (* 1934) – slovenský fotbalista
 Branislav Varga (* 1964) – slovenský fotbalista
 Erik Varga (* 1976) – slovenský sportovec, střelec
 Ervín Varga – český sportovec, zápasník
 Eugen Varga (* 1962) – slovenský fotbalista
 Imre Varga (1883–1951) – slovenský duchovní
 Ivan Varga, uměleckým jménem Martin Maxa (* 1961) – český zpěvák
 Ivan Varga (politik) – slovenský politik
 János Varga (1939–2022) – maďarský zápasník, olympijský vítěz
 Julius Varga (1962–1996) – český tělesně postižený disident a katolický aktivista
 Július Varga (* 1931) – československý komunistický politik slovenské národnosti
 Kamil Varga (* 1962) – slovenský fotograf
 Krzysztof Varga (* 1968) – polský prozaik, esejista a fejetonista
 Ľudovít Varga (* 1926) – slovenský bezpartijní poslanec SNR a FS v letech 1969–71
 Ľudovít Varga (malíř) (1917–1945) – slovenský malíř a účastník SNP
 Marián Varga (1947–2017) – slovenský muzikant, hráč na klávesové nástroje
 Mihály Varga (* 1965) – maďarský ekonom a politik
 Michal Varga (* 1956) – slovenský fotbalista
 Miroslav Varga (* 1960) – český sportovec, střelec
 Olivér Varga (* 1952) – slovenský poslanec FS za Együttélés, resp. MKDH a MĽS
 Petra Vargová (* 1973) – česká výtvarnice
 Richard Varga (* 1989) – slovenský triatlonista
 Stanislav Varga (* 1972) – slovenský fotbalista
 Štefan Varga (* 1954) – slovenský fotbalista
 Tibor Varga – maďarský houslista a skladatel
 Zoltán Varga (1945-2010) - maďarský fotbalista